Borderline-persoonlijkheidsstoornis
 Borderline tumor, ook bekend onder de naam Low malignant potential (LMP) tumor, een vorm van eierstokkanker
 Borderline (album van Ry Cooder), een muziekalbum uit 1980 van de Amerikaanse musicus Ry Cooder
 Borderline (album van Mirage), een muziekalbum uit 2008 van de Franse progrockband Mirage
 Borderline (Madonna), een single van Madonna uit 1984
 Borderline (2002), Amerikaanse film uit 2002
 Borderline (feat. Missy Elliott), een single van Ariana Grande uit 2018
 Borderline (Tame Impala), een single van Australisch muzikaal project Tame Impala uit 2019